Дми́трий Дорофе́ев: Дорофеев, Дмитрий Анатольевич (род. 1976) — российский конькобежец.
 Дорофеев, Дмитрий Юрьевич (1974—2002) — штурман Ми-24, Герой Российской Федерации (посмертно).